Eurico
 Eurico (futebolista)
 Eurico Nicolau de Lima Neto - futebolista brasileiro que atua como volante, conhecido como "Eurico"

Outros 
 Eurico, o Presbítero

Eurico